Сергей Власьев: Власьев, Сергей Николаевич (1880—1955) — капитан 1-го ранга, подводник, изобретатель в области вооружений.
 Власьев, Сергей Александрович (1881 — после 1936) — русский и советский архитектор.